«Диошдьёр» или ДВТК (Diósgyőri VTK) — венгерский спортивный (футбольный) клуб из Мишкольца. Основан 16 февраля 1910 года. «Диошдьёр» — двукратный обладатель кубка Венгрии 1977 и 1980 годов, он также был финалистом 1942, 1965 и 1981 годов. Лучшее в своей истории — третье — место в чемпионате Венгрии клуб занял в 1979 году.

История 

По-венгерски полное название клуба — Diósgyőr-Vasgyári Testgyakorlók Köre, что можно перевести как Кружок телесной закалки рабочих-металлистов Диошдьёра. Диошдьёр — старинный город, известный своим средневековым замком, сейчас — район Мишкольца.

Прежние названия клуба 
 1910 — Диошдьёр ВТК
 1938 — Димаваг СК Диошдьер (после слияния с Диошдьёр АК)
 1945 — Диошдьёр ВТК
 1951 — Диошдьёр Вашаш
 1956 — Диошдьёр ВТК Мишкольц
 1992 — Диошдьёр ФК
 2001 — Диошдьёр ВТК
 2004 — Диошдьёр-Балатон ФК (после слияния с Балатон ФК)
 2006 — Диошдьёр ВТК

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2014/2015, встречался с клубом из России — ФК «Краснодар», от которого потерпел два поражения: 1:5 в домашнем матче, 0:3 в ответном.

Достижения 
 Обладатель Кубка Венгрии (2): 1977, 1980
 Финалист кубка Венгрии (4): 1942, 1965, 1981, 2014
 Обладатель Кубка венгерской лиги: 2014

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Футбольные клубы Венгрии
Спорт в Мишкольце